

Persone 
 Thomas Franz – pilota motociclistico tedesco
 Thomas Franz – sciatore austriaco